Landkreis Bad Kissingen
Bad Kissingen (stad)